Trible ist der Familienname von:

 Dwight Trible (* ≈1960), US-amerikanischer Jazzsänger
 Paul S. Trible (* 1946), US-amerikanischer Politiker